Пор, також цибу́ля порей — трав'яниста дворічна рослина
 Пор — цар Пенджабу

Топонім

Пор — муніципалітет у департаменті Ендр і Луара
 Пор — муніципалітет у департаменті Ен

Пор-Вале — громада в кантоні Вале

Див. також 
 Порт (значення)